Poxdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Poxdorf, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Poxdorf, Bayern – kommun, Bayern, Oberfranken,